AZT — Зидовудин (антиретровирусный препарат для лечения ВИЧ-инфекции)
 AZT — Азербайджанское время